Аттеста́ция (от  от  — свидетельство, подтверждение) — подтверждение квалификации, уровня знаний и умений человека — отзыв (заключающий в себе изложение фактов и оценку их), характеристика. 

Полученный в результате аттестации документ называют аттестатом.

История 
В России, имперского периода, на официальном уровне аттестация означала отзыв о способности и благонадёжности чиновника. В особой графе, по Своду Законов Российской империи, издания 1857 года (том III, статья 1412, пункт 7), в послужном списке каждого чиновника отмечалось: «способен ли к продолжению статской службы и достоин ли повышения чином и, буде нет, то по каким причинам.» Аттестация чиновника имела важное значение так как ею определялись и права на пенсию (неодобрительная аттестация в продолжение службы лишала права на пенсию). 

В Российской Федерации — России в связи с непониманием сути вопроса у большинства населения бытует мнение, что аттестовать можно все что угодно, хотя фактически аттестацию можно провести только для человека. Для подтверждения, через определённый период времени, квалификации, уровня знаний, умений и навыков человека по определённым специальностям проводится переаттестация.

Виды 
 В военном деле России, всех периодов, — подтверждение уровня профессиональной подготовки (уровня знаний, умений и навыков военного дела) военнослужащего занимающего определённую воинскую должность, и по его дальнейшему предназначению в Вооружённых силах.     
 В обучении — подтверждение уровня знаний, умений и навыков обучаемых по отношению к объёму и содержанию учебных дисциплин, представленных и утверждённых в учебных планах и учебных программах.
 В аудите — подтверждение квалификации физических лиц, изъявивших желание заниматься аудиторской деятельностью, с выдачей кандидатам, успешно сдавшим необходимые квалификационные экзамены, квалификационного аттестата аудитора установленного образца.
 В деятельности организации — подтверждение уровня подготовки, мастерства, квалификации работника. Непрохождение аттестации является одним из оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя (п. 3 ст. 81 Трудового кодекса России).

См. также 

 Безопасность
 Образование
 Обучение
 Аудит

Примечания

Литература 

 
 

Военное право
Военное управление
Образование
Аудиторские термины